Баркетта — историческое название маломерных парусно-гребных судов, типичных для восточного Средиземного моря.
 Баркетта — тип автомобильного кузова без крыши с двумя боковыми дверьми и одним рядом сидений.